Say So peut faire référence à :

 , album de  sorti en 2016.
 Say So, chanson de Doja Cat sortie en 2019, issue de l'album Hot Pink.
 , chanson de PJ Morton et JoJo sortie en 2019, issue de l'album .